Три башни Иокогамы — группа исторических башен, расположенных в Порту Иокогамы. Им были даны названия «Король», «Дама» и «Валет». Лучший вид на эти три башни открывается с пристани Осамбаси.

Легенда 
Существует легенда, что если пойти в место, откуда можно увидеть сразу все три башни, и оттуда загадать желание, то оно обязательно исполнится. Также считается, что эти три башни приносят счастье всем, ведь им самим посчастливилось пережить Великое землетрясение Канто в 1923 году.

Ссылки 
 Башня Королевы
 Башня Короля
 Башня Джека

Башни Иокогамы